Pemphigonotus är ett släkte av tvåvingar. Pemphigonotus ingår i familjen fritflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Fritflugor
Pemphigonotus